Classement par ordre alphabétique

 Michal Birner (1986 -), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Stanislav Birner (1956 -), joueur de tennis tchèque.

Patronyme tchèque